Роскошное — название населённых пунктов:

Россия 

 Роскошное — село в Джанкойском районе Крыма.

Украина 
 Роскошное — посёлок в Константиновском районе Донецкой области.
 Роскошное — село в Токмакском районе Запорожской области.
 Роскошное — село в Голованевском районе Кировоградской области.
 Роскошное — село в Лутугинском районе Луганской области.
 Роскошное — село в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
 Роскошное — село в Ширяевском районе Одесской области.
Роскошное — с 1935 по 1968 г. название села Пшеничное в Токмакском районе Запорожской области.